Giro d’Italia bezeichnet:

 Giro d’Italia, ein seit 1909 ausgetragenes Etappenrennen im Straßenradsport der Männer
 Giro d’Italia Giovani Under 23, ein seit 1970 ausgetragenes Etappenrennen im Straßenradsport der Männer für Nachwuchsfahrer
 Giro d’Italia Donne, ein seit 1988 ausgetragenes Etappenrennen im Straßenradsport der Frauen
 Giro automobilistico d’Italia, ein zwischen 1901 und 2011 ausgetragenes Etappenrennen im Automobilsport
 Giro motociclistico d’Italia, ein zwischen 1914 und 1957 ausgetragenes Etappenrennen im Motorradsport, siehe Motogiro d’Italia
 ein Album des italienischen Musikers Ligabue